Biologia:
 Secció (categoria taxonòmica), categoria taxonòmica entre gènere i espècie
 Física:
 Secció eficaç, probabilitat d'interacció entre dues partícules
 Geometria:
 Secció (geometria), intersecció d'un sòlid amb un pla
 Secció cònica, corba intersecció d'un con amb un pla que no passa pel seu vèrtex
 Matemàtiques:
 Secció (matemàtiques), concepte de topologia algebraica
 Música:
 Secció (música), sèrie de frases musicals emmarcades
 Programació:
 Secció crítica, porció de codi d'un programa que accedeix a un recurs compartit que no ha de ser accedit per més d'un fil en execució
 Miscel·lània:
 Secció sindical, conjunt de treballadors d'un centre de treball afiliats a un mateix sindicat
 Sección Femenina, institució espanyola creada el 1934, branca femenina de la Falange Española
 Secció nacional, en una Exposició Universal, conjunt d'elements que conformen la representació oficial d'un Estat participant
 Secció mestra, secció transversal d'una nau
 Secció 31, organització clandestina de Star Trek
 Signe de secció, símbol gràfic que representa un apartat, capítol, paràgraf, o secció d'un text